Шаванья́к () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 420 км на південь від Парижа, 75 км на південь від Клермон-Феррана, 45 км на північний схід від Оріяка.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

1 грудня 2016 року Шаваньяк, Сель, Шалінарг, Нессарг-Муассак i Сент-Анастазі було об'єднано в новий муніципалітет Нессарг-ан-Пінатель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Шаваньяк на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шаваньяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Канталь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Канталь